

Patronyme 

 Mihai Eminescu (1850 - 1889), poète romantique roumain.
 Roxana Eminescu (1947-), historienne, critique littéraire, journaliste et traductrice roumaine.

Astronomie 
 (9495) Eminescu, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Eminescu, cratère sur la surface de Mercure. 

Patronyme roumain